Snapp ist der Familienname folgender Personen:

 Henry Snapp (1822–1895), US-amerikanischer Politiker
 Howard M. Snapp (1855–1938), US-amerikanischer Politiker

Siehe auch:
 Snap